Saturnalia ist die Bezeichnung für:

 ein altrömisches Fest, siehe Saturnalien
 ein literarisches Werk, siehe Ambrosius Theodosius Macrobius sowie Lukian von Samosata
 einen Echsenbeckendinosaurier, siehe Saturnalia (Dinosaurier)
 eine Skulpturengruppe des Bildhauers Ernesto Biondi im Botanischen Garten von Buenos Aires